Lo Shelbourne Irish Open 2009 (IRELAND F2 FUTURES 2009) è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ITF Men's Circuit nell'ambito dell'ITF Men's Circuit 2009. Il torneo si è giocato a Fitzwilliam in Irlanda dal 22 al 28 giugno 2009 su campi in sintetico.

Vincitori

Singolare

 Charles-Antoine Brézac ha battuto in finale  Ryler Deheart 6-2, 6-4

Doppio

 Ashwin Kumar /  Andreas Siljeström hanno battuto in finale  Charles-Antoine Brézac /  Vincent Stouff 7-5, 7-6(5)

Collegamenti esterni 

Shelbourne Irish Open 2009